Euphronia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Euphronia ingår i familjen Euphroniaceae. 

Euphronia är enda släktet i familjen Euphroniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Euphronia